Libuše bzw. Libussa steht für:

 Libuše, eine Sagengestalt der tschechischen Geschichte
 Libuše (Vorname), weiblicher Vorname
 Libussa (Musäus), Märchen von Johann Karl August Musäus
 Libussa (Grillparzer), Drama (1848) von Franz Grillparzer
 Libussa (Jahrbuch), 1842–1860 von Paul Alois Klar (1801–1860) herausgegebener Almanach zur Kunst und Geschichte Böhmens
 Libussa (Kreutzer), Oper (1822) von Conradin Kreutzer
 Libuše (Oper), Festoper (1881) von Bedřich Smetana
 Libussa (Schiff, 1870) der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Libussa (Vierteljahrschrift), eine 1803 und 1804 von Joseph Georg Meinert herausgegebene „vaterländische Vierteljahrschrift“
 Libussa, des Kaisers Leibroß, eine 1922 veröffentlichte Satire von Carl Sternheim
 (264) Libussa, Asteroid

Siehe auch:
 Libuš, Stadtteil von Prag
 Libuse (Louisiana), Ort im Rapides Parish